Sacerdotisa puede referirse a:
 Sacerdotisa, mujer que consagra su vida a alguna divinidad.
 Una sacerdotisa (John William Godward), cuadro de este pintor británico.
La Sacerdotisa o la Suma Sacerdotisa, carta del tarot.